Юнион () — округ в штате Нью-Мексико, США. Административный центр округа — посёлок Клейтон. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 4549 человек.

Географическое положение 
Площадь округа — 9922 км². Расположен в северо-востоке штата. Юнион находится на Великих равнинах. Восточный пейзаж отмечен столовыми горами и двойными пиками Раббит-Иар. На западе округа находятся два вулкана, Сьерра-Гранде и Капулин. Через Юнион проходят редкие ручьи и река Симаррон. В округе находятся Национальный памятник вулкана Капулин, Национальный исторический маршрут Санта-Фе, Национальные луга Киове и парк штата Клейтон-Лейк.

История 
Индейцы проживали в этом регионе столетиями. В 1717 году испанские силы захватили территории команчей около Раббит-Иар. Округ Юнион был создан в 1893 году, после того как территория стала активным скотоводческим регионом. Округ Юнион является процветающей сельскохозяйственной территорией и входит в число ведущих производителей крупного рогатого скота.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало 4549 человек (из них 57,0 % мужчин и 43,0 % женщин), насчитывалось 1695 домашних хозяйства и 1073 семьи. Расовый состав: белые — 81,7 %, афроамериканцы — 1,8 %, коренные американцы — 2,0 % и представители двух и более рас — 2,3 %. 39,7 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 20,4 % — жители младше 18 лет, 3,2 % — между 18 и 21 годами, 61,7 % — от 21 до 65 лет и 17,9 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 40,9 лет. На каждые 100 женщин в Юнионе приходилось 132,6 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 136,4 мужчины сопоставимого возраста.

Из 1695 домашних хозяйств 63,3 % представляли собой семьи: 48,8 % совместно проживающих супружеских пар (17,1 % с детьми младше 18 лет); 10,1 % — женщины, проживающие без мужей и 4,3 % — мужчины, проживающие без жён. 36,7 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,29 человека, а средний размер семьи — 2,90 человека. В одиночестве проживали 33,2 % населения, 15,9 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из 3520 трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 1536 человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 16,4 % от всего числа семей в Юнионе и 16,9 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико